La Copa del Rei de futbol 2011-12 fou la 35a edició de la competició i la 108a si tenim en compte els diferents noms que ha rebut la Copa d'Espanya des de la seva creació. En aquesta edició el Reial Madrid CF hi defensava el títol aconseguit en la temporada anterior. La competició es disputà entre el 31 d'agost de 2011 i el 25 de maig de 2012. Hi participaren un total de vuitanta-tres equips, tots els de Primera i Segona divisió de la temporada anterior (excepte els filials) a més de vint-i-quatre equips de Segona B (els 6 primers de cada grup) i divuit de Tercera divisió (tots els campions de grup). El campió obtingué la classificació per a jugar la Lliga Europa de la UEFA 2012-2013.

El FC Barcelona, que va eliminar el campió regnant Reial Madrid als quarts de final, va guanyar el títol, el seu vint-i-sisè.

Primera fase 
La primera fase la disputaren 36 equips de Segona B i Tercera divisió. Els partits es jugaren el 31 d'agost del 2011 a un sol partit. 8 equips van quedar exempts:  Deportivo Alavés,  RSD Alcalá,  CD Roquetas,  CD San Roque,  Albacete Balompié,  UE Sant Andreu,  Orihuela CF i  Cadis CF.

Segona fase 
A la segona fase es jugaren vint-i-tres eliminatòries. Les van disputar tots els guanyadors de la primera fase, els vuit exempts i els vint equips de Segona A. Les eliminatòries es jugaren a principis de setembre del 2011 a un sol partit.

Tercera fase 
A la tercera fase es jugaren onze eliminatòries a partit únic. Les disputaren tots els guanyadors de la fase anterior. Els partits es jugaren el 12 d'octubre. Quedà exempt de la ronda el  Real Oviedo.

|}

Setzens de final 

|}

Vuitens de final 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final 
La final de la Copa del Rei 2011-12 va tenir lloc el día 25 de maig de 2012 en l'Estadi Vicente Calderón de Madrid.

Quadre resum 

Copa del Rei de futbol
Competicions futbolístiques del 2011
Competicions futbolístiques del 2012